László Cseh ist der Name folgender Personen:

* László Cseh (Fußballspieler) (1910–1950), ungarischer Fußballspieler
 László Cseh (Schwimmer, 1952) (* 1952), ungarischer Schwimmer
 László Cseh (Schwimmer, 1985) (* 1985), ungarischer Schwimmer